San Benedeto ima više značenja:
 San Benedeto (Askoli Pičeno)
 San Benedeto (Bijela)
 San Benedeto (Bolonja)
 San Benedeto (Bolcano)
 San Benedeto (Kozenca)
 San Benedeto (L’Akvila)
 San Benedeto (La Specija)
 San Benedeto (Latina)
 San Benedeto (Padova)
 San Benedeto (Peruđa)
 San Benedeto (Rijeti)
 San Benedeto (Vičenca)
 San Benedeto (Viterbo)